William Burgoyne kan syfta på:

* William Burgoyne, kansler för hertigdömet Lancaster 1400–1404
 William Burgoyne (född 1942), brittisk kricketspelare